«Почётный гражданин Соединённых Штатов» () — звание, учреждённое в 1963 году и присваиваемое Сенатом и Палатой представителей США иностранным гражданам за их «исключительные заслуги» перед США.

Основания и права 
Почётное гражданство предоставляется за «исключительные заслуги» и является самой высокой наградой Соединённых Штатов для иностранных граждан, однако его присвоение — лишь символический акт, не требующий принесения присяги лауреатом и не дающий ему никаких прав, привилегий или льгот, которыми обладает обычный американский гражданин.

История 
Уинстон Черчилль стал почётным гражданином Соединённых Штатов согласно  президента США Джона Кеннеди от 9 апреля 1963 года. В тот же день Кеннеди представил на церемонии в  Белого дома уникальный и единственный в своём роде паспорт почётного гражданина США, изготовленный специально для Черчилля и переданный президенту  государственного секретаря США . Так как сам Черчилль по причине болезни отсутствовал на церемонии и следил за ней по спутниковому телевидению вместе с женой в своём доме в Лондоне, паспорт из рук президента США лично получил его сын, Рэндольф. На тот момент Черчилль уже был почётным гражданином восьми американских штатов: Гавайев, Мэриленда, Небраски, Нью-Гэмпшира, Северной Каролины, Теннесси, Техаса и Западной Виргинии.

В настоящее время почётными гражданами США являются восемь человек, шесть из которых были удостоены этого звания посмертно. Единственными почётными гражданами США, удостоенными этого звания при жизни, стали Уинстон Черчилль и мать Тереза. При этом фактически первым иностранным гражданином — обладателем почётного гражданства США был Жильбер Лафайет, при рождении являвшийся подданным французского короля, а впоследствии — гражданином штатов Мэриленд и Виргиния; ввиду присоединения последних к Союзу в 1788 году он автоматически стал гражданином новообразованных Соединённых Штатов Америки. Вместе с тем в 1935 году Государственный департамент США на основании документов Континентального конгресса заключил, что Лафайет был лишь «патриотическим гражданином Соединённых Штатов» и его гражданство не было повышено до федерального уровня.

Список почётных граждан США (с 1963 года)

Примечания

Ссылки 
 

Появились в 1963 году в США
Награды США